Jean-Baptiste Loeillet ist der Name folgender Personen:
Jean-Baptiste Loeillet, Geburtsname von John Loeillet (1680–1730),  belgischer Komponist, Cembalist, Flötist und Oboist
Jean-Baptiste Loeillet de Gant (1688–~1720), belgischer Komponist und Flötist